Nella prima edizione del torneo "open" Tom Okker e Marty Riessen hanno sconfitto in finale John Newcombe e Tony Roche per 6-4, 6-4, 7-5.

Teste di serie

  John Newcombe /  Tony Roche (finale)
  Tom Okker /  Marty Riessen (campioni)

  Cliff Drysdale /  Roger Taylor (semifinale)
  Pierre Barthes /  Nikola Pilić (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

ATP German Open 1968
Tornei di tennis maschili nel 1968